

Patronyme

Dans le domaine artistique 
 Batty Langley (1696-1751), un peintre et paysagiste anglais ; 
 Bruce Langley (né en 1992), acteur britannique ;
 Clint Langley, un illustrateur anglais qui a produit de nombreux dessins pour des jeux de sociétés ;
 John Langley (1943-2021), producteur, scénariste et réalisateur américain ;
 Walter Langley (1852–1922), un peintre anglais.

Divers 
   
 Samuel P. Langley (1834-1906), un pionnier américain de l'aviation ;
 John Newport Langley (1852-1925), physiologiste britannique ;  
 Katherine G. Langley (1888-1948), femme politique américaine ;  
 Philippa Langley (1962-), historienne britannique ;  
 Dan Langley, gardien de but à Newcastle.

Toponyme

Canada 
Dans la province de Colombie-Britannique :
 la ville de Langley ;
 le district de Langley ;
 la circonscription électorale fédérale de Langley ;

États-Unis 
 Le mont Langley en Californie ;
 Langley, une ville de l'Oklahoma ;
 Langley, le territoire de Virginie où se trouve le siège de la CIA ;
 Langley, ville de l'État de Washington.

France 
 Langley, une commune du département des Vosges.

Royaume-Uni 
 Langley, ville anglaise du comté de Berkshire ;
 Langley, village anglais du comté de Hampshire ;
 Langley, village anglais situé dans le Hertfordshire ;
 Langley, ville anglaise du comté du Kent.

Divers 
 , deux porte-avions de l'US Navy : les CV-1 et CVL-27 ;
 le langley est une unité d'insolation.